

Codici 
 SEN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Londra-Southend, Southend-on-Sea (Regno Unito)
 sen – codice ISO 639-3 della lingua nanerigé sénoufo
 SEN – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Senegal
 SEN – codice ISO 3166-2:BF di Seno (Burkina Faso)

Persone

Sen
Amartya Sen – economista indiano, premio Nobel
Hun Sen – politico e militare cambogiano
Konkona Sen Sharma – attrice indiana
Moon Moon Sen – attrice indiana
Mrinal Sen – regista indiano
Pranab Kumar Sen – statistico indiano
Raima Sen – attrice indiana
Riya Sen – attrice e modella indiana
Son Sen – politico, rivoluzionario e militare cambogiano
Suchitra Sen – attrice indiana

Şen
Erdem Şen – calciatore turco
Volkan Şen – calciatore turco

Altro
 Le Sen  – comune del dipartimento delle Landes nella regione dell'Aquitania (Francia)
 Sen  – centesimo dello yen
 sen – seno, funzione trigonometrica
Servizio Elettrico Nazionale